Ривароло-Мантовано () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Мантуя.

Население составляет 2788 человек, плотность населения составляет 112 чел./км². Занимает площадь 25 км². Почтовый индекс — 46017. Телефонный код — 0376.

Ссылки